Не следует путать с туркменским советским поэтом и переводчиком — Ата Ниязов.

Атамурат Ниязов (; 1912, Кипчак, Асхабадский уезд, Российская империя — 1942, Чикола, СССР) — отец первого президента Туркменистана Сапармурата Ниязова. Школьный учитель, финансовый работник, фронтовик Великой Отечественной войны. Герой Туркменистана.

Биография 

Родился в селе Кипчак Асхабадского уезда (ныне Рухабатский этрап Ахалского велаята) в 1912 году. Был старшим сыном в семье. Знал в совершенстве арабское письмо, русский язык, латинский алфавит.

В конце 1920-х — начале 1930-х гг. проходил военную службу в туркменском конном полку, в селе Кёши. В армии много читал, расширял свой образовательный кругозор. После завершения армейской службы принял активное участие в работе по ликвидации неграмотности населения. В 1932 году успешно прошёл трехмесячные курсы по подготовке учителей начальной школы при Ашхабадском педагогическом институте, он был направлен в Керкинский район (ныне этрап Атамурат Лебапского велаята), где в течение трех лет работал учителем начальных классов в селах Чекир и Дашлык, заведовал ликбезом, преподавал в школе для сельских активистов и молодежи призывного возраста.

После, поступил в Ашхабадский учётно-финансовый техникум на отделение планирования и учёта. Он активно участвовал в общественной жизни, избирался делегатом Республиканской студенческой конференции. Окончив техникум с отличием, работал в финансовых органах Керки, Ташауза, Бахардена, Геоктепе, Ашхабада.

В 1937 году он женился на Гурбансолтан-эдже, после чего они перебрались в Ашхабад, где купили небольшой домик. В семье появилось три сына: Ниязмурат (1938—1948), Сапармурат (1940—2006) и Мухамметмырат (1942—1948).

В августе 1941 году добровольцем ушёл на фронт. Сражался во время Великой Отечественной войны в составе 535 гвардейского полка 2-й гвардейской дивизии. Был командиром отделения. 24 декабря 1942 года пал смертью храбрых в тяжёлых боях за Кавказ у села Чикола. Он попал в окружение врага и был расстрелян нацистами. Похоронен в братской могиле в селе Хазнидон в Северной Осетии.

— в своих воспоминаниях Сапармурат Ниязов так описывал героическую гибель отца.

В 2004 году земля из могилы, расположенной в Северной Осетии, перенесена в село Кипчак, Туркменистан.

Восприятие в современности 

 В 1999 году город Керки был переименован в Атамурат (в 2017 году переименован обратно).
 В 2001 году в центре Ашхабада был установлен памятник Атамурату Ниязову.
 Первый туркменский нефтеналивной танкер назван «Герой Туркменистана Атамурат Ниязов».
 В 2002 и 2005 года вышли памятные и юбилейные монеты с изображением статуи Атамурата Ниязова.
 2004 год был объявлен годом Атамурата Ниязова в Туркменистане, соответствующее постановление принято Парламентом Туркменистана.
 В 2005 году изображение статуи Атамурата Ниязова появилась на юбилейной медали «60 лет Победы в Великой Отечественной войне».
 Один из центральных проспектов Ашхабада названа именем Героя Туркменистана Атамурата Ниязова.

Награды 
 Герой Туркменистана (4 мая 1992 года, посмертно)
 Орден князя Ярослава Мудрого V степени (2005 год, Украина, посмертно)

Примечания 

Пехотинцы Великой Отечественной войны
Похороненные в Северной Осетии
Педагоги СССР
Родители президентов Туркменистана
Сапармурат Ниязов
Участники битвы за Кавказ